Waldner steht für:
 Waldner (Firmengruppe), deutsche Firmengruppe
 Atelier A. H. Waldner, österreichisches Filmplakatunternehmen

Waldner ist der Familienname folgender Personen:
 Anton Waldner (* 1960), österreichischer Generalmajor
 Benita Ferrero-Waldner (* 1948), österreichische Politikerin (ÖVP)
 Christian Waldner (1959–1997), Südtiroler Politiker
 Erwin Waldner (1933–2015), deutscher Fußballspieler
 Erwin Waldner junior (* 1966), deutscher Fußballspieler
 Fritz Waldner (1911–1981), Schweizer Politiker (SP)
 Gabi Waldner (* 1969), österreichische Journalistin und Moderatorin
 Georg Friedrich Sylvius Waldner (1583–1629), deutscher Kapuziner und Apostolischer Nuntius, siehe Alexius von Speyer
 Jan-Ove Waldner (* 1965), schwedischer Tischtennisspieler
 Johann Waldner (um 1430–1502), Berater von Maximilians I.
 Johannes Waldner (1749–1824), österreichischer Hutterer
 Julian Waldner (* 1996), österreichischer Schauspieler
 Kassian Waldner (1941–1998), italienischer Missionär
 Katharina Waldner (* 1965), schweizerische Religionswissenschaftlerin
 Konrad Waldner, Bischof von Brixen
 Liliane Waldner (* 1951), Schweizer Politikerin (SP)
 Peter Waldner (* 1966), österreichischer Musiker und Musikwissenschaftler
 Regula Waldner (* 1966), Schweizer Politikerin (Grüne)
 Theodor Waldner von Freundstein (1786–1864), deutsch-französischer Adliger und Militär

 Ulrich Waldner (1926–2004), deutscher Drehbuchautor und Hörspielautor
 Viktor Waldner (1852–1924), österreichischer Politiker (DnP), Abgeordneter zum Nationalrat
 Walter Waldner (1929–2008), österreichischer Kanute

Siehe auch:
 Wäldner
 Waltner